Целик:
 Це́лик (от «целиться») — часть прицельного приспособления в оружии.
 Цели́к (от «целое») — часть залежи (пласта) полезного ископаемого, не извлечённая в процессе разработки месторождения.
 Целик — упразднённое в 1934 году селение в Слюдянском районе Восточносибирского края. Включено в состав рабочего посёлка Усть-Карск.

Фамилия 
 Целик, Кирилл Иванович — советский военный, Герой Советского Союза.